

Persone

Sport
Edward Thomas – canottiere australiano alle Olimpiadi del 1924
Edward Thomas – rugbista gallese degli anni 1910-1920

Scrittori
Edward Thomas (1878-1917), poeta e giornalista anglo-gallese
Edward J. Thomas (1869-1958), libraio e autore di diversi testi sulla storia del Buddismo

Militari
Edward Lloyd Thomas (1825-1898) – generale confederato della Guerra civile americana
Edward Thomas (fl. 1914-23) – il militare britannico che sparò il primo colpo durante la Prima guerra mondiale

Altri
Edward B. Thomas (1848-1929) – giudice statunitense
Edward Russell Thomas (1875-1926) – uomo d'affari e sportivo statunitense, proprietario del New York Morning Telegraph
Edward Thomas (1813-1886) – antiquario e numismatico inglese, studioso dell'India
Edward Donnall Thomas (1920-2012) – medico statunitense, premio Nobel nel 1990
Edward Thomas (fl. 1625-1629) – membro del parlamento inglese nel XVII secolo
Edward Thomas – scenografo statunitense
 Edward Thomas (accreditato anche come Edmund Thomas o Ed Thomas, 1884-1943) – attore statunitense 

Eddie Kaye Thomas (1980 – ) – attore statunitense

Altro 

 Eddie Thomas – personaggio della sitcom Raven